

Lokalizacje

Austria 
 Penzing – dzielnica Wiednia

Niemcy 
 Penzing – dzielnica gminy Lengdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Penzing – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech